Ulica Rwańska w Piotrkowie Trybunalskim
 Ulica Rwańska w Radomiu

Rwańska